Сосно́вая Поля́на — муниципальный округ № 39 в составе Красносельского района Санкт-Петербурга. Муниципальный совет муниципального образования находится по адресу: 198264, ул. Пограничника Гарькавого, д. 22, корп.3.

На территории округа расположены парк  Новознаменка, 9 детских садов, 4 общеобразовательные средние школы, центр образования с подразделением "детский дом" и один лицей,  школа-интернат и вечерне-сменная школа, две поликлиники, а также Санкт-Петербургский университет МВД и военный институт внутренних войск МВД.

Герб 

В центре герба изображена золотая карета, напоминающая о пролегавшей тут Петергофской дороге, чуть ниже неё золотая ветвь, как указание на название МО и находившегося здесь до начала 1960-х годов дачного посёлка. Сам фон состоит из зелёного и красного цветов, которые располагаются в шашечном порядке, где первый является символом благоустроенного, богатого зеленью муниципалитета, а красный — цвет крови защитников Ленинграда, а также символ мужества и самоотверженности .

Границы территории 
Границы округа, согласно Уставу муниципального образования, проходят:
 от Петергофского шоссе по реке Ивановка до проспекта Ветеранов
 к западу по проспекту Ветеранов до железной дороги промышленной зоны
 на юг по восточной стороне полосы отвода железной дороги промышленной зоны до Балтийского направления железной дороги
 по северной стороне полосы отвода Балтийского направления железной дороги до начала жилищной застройки
 от начала жилищной застройки к проспекту Будённого 
 по проспекту Будённого до Санкт-Петербургского шоссе
 по Санкт-Петербургского шоссе на север до территории монастыря Троице-Сергиевой пустыни
 во восточным границам Сергиевой пустыни до уреза воды берега Финского залива и по нему до эстакады севернее промышленной зоны
 по восточной стороне полосы отвода железной дороги промышленной зоны до Петергофского шоссе
 по Петергофскому шоссе до реки Ивановки

Население

Достопримечательности

Примечания

Органы власти 
Глава муниципального образования: Давыдова Светлана Юрьевна.

Ссылки 
  Красносельский район Санкт-Петербурга - МО муниципальный округ Сосновая Поляна

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Красносельский район (Санкт-Петербург)